Dierentuin, ook zoo, een verzameling levende, oorspronkelijk wilde dieren die in een vaak parkachtige omgeving in gevangenschap worden gehouden
Zoo (metrostation), een ondergronds station van de U-Bahn in Frankfurt am Main gelegen in het stadsdeel Ostend
Zoo (stripreeks), een Belgisch-Franse stripreeks
ZOO (computerspel), een computerspel uit 1987
ZOO (dansgezelschap), een Brussels dansgezelschap.

Literatuur
Zoo (Patterson), een sciencefiction thriller van James Patterson en Michael Ledwidge

Muziek
Zoo (Franse band), een Franse rockband, die vooral actief was van 1969 tot 1972
Zoo (Japanse band), een Japanse band, die optrad in de vroege jaren 90

Film & televisie
Zoo (1961), de veertiende film van Bert Haanstra uit 1961
Zoo (2007), een Amerikaanse documentairefilm uit 2007
Zoo (2012), een Amerikaanse dramafilm uit 2012
 Zoo (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2015